Twentieth Century (film)
 20th Century Fox
 20th Century Boys
 20th Century Records

Zobacz też